Фрегаты типа 23 () — фрегаты, с 1989 года находящиеся на вооружении ВМС Великобритании (13 единиц) и Чили (3 единицы). Известны также под названием тип «Дюк» ( — герцог), поскольку все 16 кораблей названы в честь английских герцогов.

Состав серии

Примечания

Ссылки 
 The Encyclopedia of Warships, From World War Two to the Present Day, General Editor Robert Jackson
 Royal Navy: Type 23 frigates
 Type 23 Duke Class Frigate

Фрегаты Великобритании